Gregory  ist
 Gregory (Name), ein männlicher Vorname und Familienname – zu Namensträgern siehe dort

Gregory ist der Name von

Orten in den Vereinigten Staaten:
 Gregory (Arkansas)
 Gregory (Georgia)
 Gregory (Kentucky)
 Gregory (Michigan)
 Gregory (Minnesota)
 Gregory (North Carolina)
 Gregory (Ohio)
 Gregory (Oklahoma)
 Gregory (Pennsylvania)
 Gregory (South Dakota), im Gregory County
 Gregory (Texas)
 Gregory (West Virginia)
 Gregory Corner (Virginia)
 Gregory Forks (North Carolina)

Sonstiges:
 Gregory Bluffs, Kliff im Viktorialand, Antarktika
 Gregory-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Gregory Point, Landspitze von Smith Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Gregory Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Gregory Rock, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Gregory, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 (2527) Gregory, Asteroid
 Front Drive Motor Company (Missouri), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Gregory
 Affäre Gregory, französischer Mordfall

Siehe auch:
 Gregori (Begriffsklärung)
 Grigori (Synonym zu Gregor), männlicher Vorname
 Gregory Island (Begriffsklärung)
 Gregory River (Begriffsklärung)